Bösingen (Duitsland) - plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Bösingen (Zwitserland) - plaats in het Zwitserse kanton Fribourg
Kleinbösingen - plaats in het Zwitserse kanton Fribourg